Adanir ist der Familienname folgender Personen:

 Can Adanir (* 1999), deutscher Handballtorwart
 Fikret Adanır (* 1941), türkischer Historiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Adanır